Mesa de Quintero peut désigner :

Toponymes

Mesa de Quintero : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Guaraque dans l'État de Mérida ;
 Mesa de Quintero : capitale de la paroisse civile de Mesa de Quintero de la municipalité de Guaraque dans l'État de Mérida.

Homonymie de toponyme